Müller puede referirse a:
 Müller (apellido), apellido de origen alemán.
 Müller, abreviatura que se emplea para indicar a Philipp Ludwig Statius Müller como autoridad en la descripción y taxonomía en zoología.
 Müller (cráter), cráter de impacto de la Luna.
 Müller (futbolista), sobrenombre con el que es conocido el exfutbolista y locutor brasileño Luís Antônio Corrêa da Costa.